Ха Юн Гён () — южнокорейская актриса, наиболее известная по участию в телесериалах «Мудрая жизнь в больнице» (2020—2021) и «Необычный адвокат У Ён У» (2022).

Фильмография

Примечания 

Актрисы Республики Корея